Александр Корчёнов:
 Корчёнов, Александр Александрович (род. 1972) — узбекистанский футболист.
 Корчёнов, Александр Иванович (1949—1979) — советский футболист.